Hornia är ett släkte av skalbaggar. Hornia ingår i familjen oljebaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Oljebaggar
Hornia